Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 1996 odbyły się w dniach 10–11 lutego 1996 roku w Tauplitz. Na skoczni narciarskiej Kulm został przeprowadzony jeden konkurs indywidualny. Mistrzostwo świata zdobył Austriak Andreas Goldberger. Srebrny medal wywalczył Fin Janne Ahonen, natomiast na najniższym stopniu podium stanął Słoweniec Urban Franc.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich były rozgrywane po raz 14., przy czym Tauplitz organizował je po raz trzeci.

Do ogólnej klasyfikacji mistrzostw wzięto pod uwagę sumę wyników z czterech przeprowadzonych serii. Dwie pierwsze odbyły się 10 lutego, a następne dwie 11 lutego. Ponadto zawodnicy otrzymali punkty do klasyfikacji Pucharu Świata i Pucharu Świata w lotach.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-185 (10-11.02.1996)

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1996&id=14&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1996&id=15&rodzaj=M

1996 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
1996 w Austrii
Skoki narciarskie w Austrii